Саскатун:

 Саскатун — крупнейший город канадской провинции Саскачеван.
 Саскатун — корабль береговой обороны класса Кингстон, находящийся в составе Канадских вооружённых сил.
 Саскатун Блейдз — юниорский хоккейный клуб, выступающий в Западной хоккейной лиге (WHL).